Seine Tochter ist der Peter steht für:

 Seine Tochter ist der Peter (1936), Spielfilm von Heinz Helbig und Willy Schmidt-Gentner  
 Seine Tochter ist der Peter (1955), Spielfilm von Gustav Fröhlich